Santiago Fernández puede referirse a:

 Santiago Fernández Melgar (1718-1794), religioso español.
 Santiago Fernández Negrete (1799-1875), político español - Ministro.
 Santiago Fernandez (Los Secretos)
 Santiago Fernández (remero) (1976-), remero argentino.
 Santiago Fernández (jugador de rugby) (1985-), argentino.